Кандиано () е могъщата фамилия от Република Венеция.

Известни:
 Доменико Кандиано, епископ на Торчело
 Пиетро I Кандиано, 16. дож на Венеция (887)
 Пиетро II Кандиано, 19. дож (932–939)
 Пиетро III Кандиано, 21. дож (942–959)
 Пиетро IV Кандиано, 22. дож (959–976)
 Витале Кандиано (патриарх) († 1017), от 963 г. патриарх на Градо
 Витале Кандиано, 24. дож (978–979)
 Мария Кандиано, омъжена за Пиетро II Орсеоло, 26. дож на Венеция

Други:
 Канале Кандиано (Canale Candiano), канал в Равена
 Кандиана (Candiana), община в провинция Падуа, във Венето